Рутилії — заможний патриціанський рід Стародавнього Риму, в подальшому нобілі. Займали посади консулів та народних трибунів. Вплив Рутиліїв на політичну історії Риму був незначний. Мали когномени — Руф та Луп

Найвідоміші Рутилії 
 Публій Рутілій Руф, консул 105 року до н. е., відомий красномовець, філософ-стоїк, очільник провінції Азія.
 Публій Рутилій Руф, консул 90 року до н. е.
 Публій Рутилій Руф, народний трибун 56 року до н. е., прихильника Гнея Помпея Великого.
 Марк Рутилій Луп, префект Єгипта з 113 до 117 року н. е.
 Рутілій Тавр Еміліан Палладій — письменник IV ст.

Джерела 
 Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, William Smith, Editor.

Когномени
Рутілії
Давньоримські номени
Династії